Okręty US Navy o nazwie USS "Hart":
 Pierwszy "Hart" (DD-110) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918 i skreślony w 1931.
 Drugi "Hart" (DD-594) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1944 i skreślony w 1973.

Hart